Marby kan avse:

Geografi

Finland
 Marby, Kotka stad – en by i Kotka stad, Kymmene län, på finska Marinkylä
 Marby, Lovisa stad – en del av Tessjö by i Strömfors, Lovisa, Södra Finlands län
 Marby, Eckerö kommun – en by i Eckerö kommun, Åland

Frankrike
 Marby, Ardennes – en kommun i Ardennes, Frankrike

Sverige
 Marby socken – en socken i Jämtland
 Marby landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1951
 Marby församling – en tidigare församling i Härnösands stift –2006
 Marby gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Marby socken byggd på 1500-talet eller tidigare
 Marby nya kyrka – en kyrkobyggnad i Marby socken byggd 1863–1865
 Marby distrikt – ett distrikt i Åre kommun och Jämtlands län 2016–

Personer
Göran Marby – generaldirektör för Post- och telestyrelsen

Se även
 Järsta, Åre kommun – kyrkbyn i Marby socken, Åre kommun, Jämtland